Die Bezeichnung Ordensmann wird verwendet für einen

 Ordenspriester
 Ordensbruder
 Mönch

Siehe auch